Betriebsmodus steht im Speziellen für:

 Betriebsmodus (Radar)
 Betriebsmodus (Kryptographie)